Jan Filipek (1888–1940) – kapitan intendent Wojska Polskiego
 Jan Filipek (ur. 1899) – rolnik, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1933)
 Jan Filipek ps. „Józek” (ur. 1909) – robotnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (28 marca 1939)
 Jan Filipek (1931–1993) – profesor łąkarstwa
 Jan Filipek (ur. 1949) – działacz opozycji antykomunistycznej

Przypisy